William Bragg poate fi

 William Henry Bragg, (1862 - 1942), fizician și chimist englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1915
 William Lawrence Bragg (1890 - 1971), fizician australian, laureat al Premiului Nobel în 1915